Lassina Abdoul Karim (Niamei, 20 de maio de 1987) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Lassina Abdoul Karim representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Naturais de Niamei